Friedhof Ludwigsburg steht für:

 Alter Friedhof (Ludwigsburg)
 Neuer Friedhof (Ludwigsburg)